Биг (; ) может означать:

Топоним 
 Биг-Айленд — остров Канадского Арктического архипелага.
  — ряд топонимов, дословно переводится как «Большая Река»:
  — река в Виктории (Австралия), приток р. Митта-Митта.
  — река в Калифорнии (США).
  — река в Миссури (США).
  — поселение в Калифорнии.
  — городок в Саскачеване (Канада).

Big 
  — муз. альбом (2007) Мэйси Грэй.
  — песня (2021) Риты Оры и Imanbek.

См. также 
 
 Литтл
 Смолл
 The Notorious B.I.G.